Le elezioni comunali nelle Marche del 2004 si tennero il 12-13 giugno (con ballottaggio il 27-28 giugno).

Ancona

Osimo

Ascoli Piceno

Ascoli Piceno

Sant'Elpidio a Mare

Macerata

Recanati

Pesaro e Urbino

Pesaro

Urbino

Fano

Marche
2004